Eric Young (honkballer), Amerikaans honkballer
 Eric Young, Jr., de zoon van de bovenstaande Eric Young
 Eric Young (voetballer), Welsh voetballer
 Eric Young (worstelaar), de worstelnaam van worstelaar Jeremy Fritz
 Eric Young (presentator), televisiepresentator
 Eric Young (American footballer), Amerikaanse American footballer
 Eric Young (drummer), drummer van de Zweedse muziekband Crashdïet
 Eric Young (wielrenner), Amerikaans wielrenner
 Eric Templeton Young, Schots rugbyer
 Eric Young (SSLeay), bedenker van de SSLeay SSL library